L'empire contre-attaque est un épisode de la série télévisée Stargate Atlantis. C'est le  de la saison 5 et le dernier qui clôt cette série de 100 épisodes. Cet épisode final devrait être suivi du téléfilm Stargate : Extinction, mais celui-ci fut annulé.

Résumé détaillé 
Le Wraith Todd contacte Atlantis avec des nouvelles importantes : un de ses subordonnés a pris le commandement de son vaisseau ruche capable de rallier la Terre et plus puissant que les autres car équipé d'E2PZ. Le Dédale reçoit alors l'ordre d'aller détruire le vaisseau ruche qui, selon Todd, n'est pas encore terminé. Cependant, en dernière précaution, Sheppard et son équipe vont constater sur place avec un Jumper l'état du vaisseau mais ils sont repérés malgré le fait qu'ils soient occultés et le Dédale doit aller leur porter secours. Le Dédale est atteint par plusieurs tirs puissants et ne peut répliquer, mais subitement, le vaisseau Wraith, au lieu de l'achever, part en hyperespace.

Sheppard et l'équipe retournent alors dans le Dédale, subissant des réparations. C'est alors que Kavanaugh signale que le Dédale a capté, peu avant le départ du vaisseau ruche, un message subspatial. Rodney le décode alors et découvre qu'il s'agit des coordonnées de la Terre. Décision est prise de prévenir le SGC. Mais seuls deux vaisseaux sont disponibles, le Sun Tzu (dont c'est la première mission) et l'Apollo, l'Odyssée étant en mission secrète.

Un peu plus tard, alors que l'équipe est de retour sur Atlantis, un message est reçu indiquant que le Sun Tzu et l'Apollo ont subi une cuisante défaite contre le vaisseau Wraith. Sheppard interroge alors Todd qui accepte de révéler où se trouvent les E2PZ qu'il avait réussi à sauver lors de la bataille face aux Asurans. Ces E2PZ doivent être utilisés pour ramener Atlantis sur Terre.

Woolsey prévient alors Sheppard que ce n'est pas lui qui pilotera Atlantis vers la Terre. O'Neill réclame en effet qu'il soit sur Terre pour contrôler le siège des Anciens si la cité n'arrivait pas à temps.

Alors que Sheppard est de retour sur Terre, où il apprend que la ruche a pris des semaines d'avance et se trouve désormais en orbite lunaire, la cité décolle, pilotée par Carson. Sur Atlantis, Woolsey propose une dernière fois à Ronon et Teyla de rester dans Pégase, mais ceux-ci préfèrent aller sur Terre. Pendant ce temps Sheppard travaille à équiper les F-302 d'ogives nucléaires.

Les plans changent lorsqu'il constate que la ruche lance des Darts vers la Zone 51 où, dans la réalité alternative d'où vient le message, a été transporté le Siège des Anciens. Sheppard pense alors laisser les Darts attaquer la zone 51 et détruire la ruche depuis l'Antarctique mais il apprend que le siège a été déplacé depuis peu en zone 51 car il violait le traité sur l'Antarctique.

Sheppard va, avec d'autres 302, à la rencontre des Darts. Mais, plus nombreux, ils réussissent à détruire le Siège.

Pendant ce temps, sur les bords de la voix lactée, Atlantis sort de l'hyperespace car l'hyperpropulsion n'a pas fonctionné si longtemps depuis des milliers d'années. En tentant de prévenir le SGC de la situation, ils s'aperçoivent que la ruche est équipée d'une porte des étoiles qu'elle maintient ouverte pour empêcher toute utilisation de la porte terrestre. Se rendant compte que la porte ouverte depuis Atlantis mène dans le vaisseau ruche, Teyla, Ronon, McKay et le major Lorne partent à l'intérieur. Dans le même temps Zelenka informe Woolsey que lui et McKay ont l'idée d'utiliser un projet ancien abandonné, le moteur à vortex. Ce moteur permettrait, à l'instar des portes des étoiles, de très rapides voyages sur longues distances, et permettrait ainsi à la cité de se rendre sur Terre en quelques secondes.

Sheppard réussit à pénétrer dans le vaisseau ruche alors qu'il s'approche de la Terre. Cependant, l'équipe qui est dans le vaisseau est repérée par des soldats, et Ronon est mortellement blessé par un coup de couteau. Cependant, alors que Sheppard informe le SGC de son intention d'enclencher l'ogive, il est interrompu par McKay qui a capté son message et qui lui demande de ne pas mettre son projet à exécution. Sheppard apprend alors que Ronon est mort. Toutefois un Wraith trouve Ronon mort et lui redonne la vie pour l'interroger mais Sheppard et les autres interviennent et le sauvent.

L'équipe se prépare alors à quitter le vaisseau par la porte des étoiles tout en enclenchant le détonateur de l'ogive. Carter les informe alors que le vaisseau charge ses armes et qu'ils vont devoir faire exploser la bombe empêchant du même coup l'équipe de quitter le vaisseau. Au dernier moment Carter les prévient qu'un vaisseau, Atlantis, vient d'apparaître. Celle-ci commence à envoyer des drones mais la ruche riposte. S'engage alors le combat qui permet à John et les autres de quitter le vaisseau ruche vers le site Alpha.

Le vaisseau ruche explose alors laissant Atlantis continuer sa chute vers la Terre. Cependant Carson parvient à reprendre le contrôle et pose Atlantis devant le Golden Gate Bridge dans la baie de San Francisco.

Distribution

Production 
Ce dernier épisode de Stargate Atlantis rend hommage à l'acteur Don S. Davis, disparu le , qui a incarné le général George Hammond pendant sept ans dans Stargate SG-1 puis lors d'apparitions dans les deux séries. Carter annonce par ailleurs dans l'épisode que le nouveau vaisseau terrien portera son nom (USS George Hammond).

Références

Voir aussi

Liens externes

Articles connexes 
 Stargate Atlantis

Épisode de Stargate Atlantis